Macabro, y por extensión Macabre en inglés, puede referirse a:

 Macabro.
 Macabre (músico)
 Macabre (1958), película de William Castle.
 Macabro (Macabre) (1980), película de Lamberto Bava.
 Macabre (2010), película indonesia.
 Macabre (1985-), banda de death metal estadounidense.
 Macabre (2000), álbum de Dir en Grey.

 Enlaces externos